Zwölferspitze heißen folgende geographischen Objekte:

 Zwölferspitze (Torspitzgruppe), 2594 m, in den Lechtalper Alpen bei Grießau im Lechtal, Tirol
 Zwölferspitze (Stubaier Alpen), 2562 m, bei Neustift im Stubaital, Tirol
 Zwölferspitze (Stanskogelgruppe), 2511 m, in den Lechtalper Alpen bei Kaisers im Lechtal, Tirol
 Zwölferspitze (Allgäuer Alpen), 2416 m, bei Hinterhornbach und Häselgehr im Lechtal, Tirol
 Zwölferspitze (Karnische Alpen), 2593 m, am Karnischen Hauptkamm

Siehe auch: 
 Zwölfer
 Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde